Stettbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

Gewässer:
 Stettbach (Bahra), linker Zufluss der Bahra (Streu, Nordheim vor der Rhön) bei Nordheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern 
 Stettbach (Elta), rechter Zufluss der Elta (Fluss) bei Seitingen, Gemeinde Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Stettbach (Landbach), linker Zufluss des Landbachs (zuletzt als Fanggraben zur Modau) in Jugenheim, Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen; mit Talname Stettbacher Tal
 Stettbach (Modau), rechter Zufluss der Modau bei Nieder-Ramstadt, Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Stettbach (Speltach), rechter Zufluss der Speltach bei Unterspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Orte:
 Stettbach (Dübendorf), Weiler in Dübendorf, Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Stettbach (Seeheim-Jugenheim), Siedlung in Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Stettbach (Werneck), Ortsteil von Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Sonstiges:
 Bahnhof Stettbach, in Zürich bei Stettbach

Siehe auch:
 Kohlstettbach, linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Donau) bei Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Stettbächle, rechter Zufluss der Schmiecha oder Schmeie in Onstmettingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Stettener Bach